Zernya är ett släkte av svampar. Zernya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zernya